La expresión castillo de la Tallada puede referirse a dos castillos distintos:

 Castillo de la Tallada (Ampurdán), en el municipio de La Tallada, en la comarca del Ampurdán y provincia de Gerona (Cataluña, España).

 Castillo de la Tallada (Segarra), en el núcleo de La Tallada de Segarra, perteneciente al municipio de San Guim de Freixanet, en la comarca de la Segarra y provincia de Lérida (Cataluña, España).